Стрюк — фамилия. Известные носители:

 Стрюк, Александр Сергеевич — руководитель военно-гражданской администрации города Северодонецк.
 Стрюк, Иван Георгиевич (1912—1980) — Герой Социалистического Труда.